Gonnet puede referirse a:
 Personas; 
 Esteban Gonnet, fotógrafo francés de actuación en Argentina en el siglo XIX.
 Gastón Gonnet, informático teórico uruguayo-canadiense.
 Manuel Benito Gonnet, ministro, político argentino.
 Lugares:
 Manuel B. Gonnet, localidad del partido de Nueve de Julio en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuya estación ferroviaria se llama French.
 Manuel B. Gonnet, localidad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, Argentina.